Gunness ist der Nachname von 

 Belle Gunness (1859–1908), norwegische-US-amerikanische Serienmörderin

Gunness ist der Name folgender Orte:

 Gunness (North Lincolnshire)